Die Campionato Sammarinese di Calcio 1985/86 war die erste Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann mit den ersten Spiel am 5. Oktober 1985. Es spielten 17 Teams in einer einfachen Hinrunde um den Titel. Für das darauffolgende Jahr wurde die Liga auf neun Teams reduziert.

Der SC Faetano gewann die Meisterschaft in der Premierensaison.

Abschlusstabelle

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 28. Mai 2013

1985
Fußballsaison 1985/86